Shanghai World Financial Center - SWFC () je 492 metrov visok nebotičnik v okrožju Pudong v mestu Šanghaj, Kitajska. SWFC je hitro prepoznaven po trapezni odprtini (oknu). Nebotičnik ima 101 nadstropij s skupno talno površino 381 600 kvadratnih metrov. Na višini 474 metrov se nahaja panoramska ploščad. Skupno ima nebotičnik 91 dvigal.

O SWFC
Shanghai World Financial Center je eden izmed najvišjih nebotičnikov na svetu oz. najvišji nebotičnik na Kitajskem. 
Zasnoval ga je ameriški arhitekturni biro Kohn Pedersen Fox Associates iz New Yorka, ima 101 nadstropij in doseže višino 492 metrov. Grajenje se je pričelo leta 1997. Ampak zaradi azijske finančne krize v poznih 1990-ih, se je delo prekinilo po zaključku gradnje temeljev. Delo se je nadaljevalo leta 2003 z zaključkom strukturnega okvirja leta 2007. Po 11 letih gradnje se je končno odprl leta 2008.
Približno 70 nadstropij je namenjenih pisarnam, nad katerimi zaseda hotel naslednjih 14. V pritličjih pa so prizorišča za dogodke, medijsko središče, restavracija in nakupovalna območja ter tri razgledne ploščadi – v 94., 97. in 100. nadstropju.

Galerija

Glej tudi 
Seznam najbišjih zgradb na svetu
Ping An Finance Centre
KL118
Suzhou Zhongnan Center
Goldin Finance 117
Baoneng Shenyang Global Financial Center
Gezhouba International Plaza
China Zun
CTF Finance Centre

Sklici

Zunanje povezave

Uradna stran
Kohn Pedersen Fox Shanghai WFC 
Mori Building Co. Shanghai WFC project page 
Shanghai WFC  on CTBUH's Skyscraper Center database
The Shanghai WFC: a case study on Constructalia 
SFWC na Emporis.com
Youtube video čiščenaja oken

Nebotičniki